Étoile (film), een Italiaanse film uit 1989
 Etoile (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 Etoile (Seychellen), een eilandje van de Seychellen

in samenstellingen:
 Étoile-Saint-Cyrice, Hautes-Alpes
 Étoile-sur-Rhône, Drôme
ook:
 gemeenten met de naam L'Étoile